Phragmén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edvard Phragmén
 Gösta Phragmén
 Lars Phragmén

Svenska efternamn